Луговицы — название нескольких населённых пунктов:

Россия 
 Луговицы — деревня в Куньинском районе Псковской области.
 Луговицы — деревня в Палкинском районе Псковской области.